Le sigle UJM peut faire référence à :
 Union des jeunes musulmans (France) ;
 Université Jean-Monnet (Saint-Étienne).